Carlo Tagliavini (1903-1982) – glottologo e linguista italiano
Ferruccio Tagliavini (1913-1995) – tenore e attore italiano
Franco Tagliavini (1934-2010 – tenore italiano
Gianluca Tagliavini (1969) – tastierista italiano
Giulio Tagliavini (1883-1952) – ciclista su strada e pistard italiano
Luigi Ferdinando Tagliavini (1929-2017) – organista, clavicembalista, musicologo e compositore italiano
Vasco Tagliavini (1937-2019) – allenatore di calcio, allenatore di calcio a 5 ed ex calciatore italiano